Corringham – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Corringham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)